Пробка (корок) — вторинна покривна тканина рослин, що міститься безпосередньо під корою або шкірою
 Пробка (корок) — загальне найменування затичок різного призначення
 Пробка (корок, затор) — скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює перешкоду рухові
 Пробка — розмовна назва деяких видів електричних запобіжників
 Сіркова пробка — скупчення у вусі надлишків вушної сірки
 Анальна пробка — сексуальна іграшка, призначена для введення в анальний отвір
 Пробки і відклади газових гідратів

Див. також 
 Коркове дерево
 Корок (значення)
 Пробкоутворення

Примітки